Сна́йперская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Снайперская улица — улица в Москве.
 Снайперская улица — улица в Пензе.

Украина 
 Снайперская улица — улица в Днепре.
 Снайперская улица — улица в Киеве.